Ugo Humbert era il detentore del titolo, ma ha deciso di non partecipare a quest'edizione del torneo.

In finale Jannik Sinner ha sconfitto Diego Schwartzman con il punteggio di 6-2, 6-2.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Jannik Sinner (campione)
  Diego Schwartzman (finale)
  Cristian Garín (secondo turno)
  Roberto Bautista Agut (secondo turno)

<li> Reilly Opelka (primo turno)
<li> Alex De Minaur (primo turno)
 Lloyd Harris (semifinale) 
 Dušan Lajović (secondo turno)

Qualificati 

  Jenson Brooksby (semifinale)
  Brandon Nakashima (quarti di finale)

 Henri Laaksonen (secondo turno) 
 Dennis Novak (primo turno)

Wildcard 

  Richard Gasquet (primo turno)
  Zizou Bergs (primo turno)

 Andy Murray (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

European Open 2021